Partecipò ai giochi della II Olimpiade di Parigi nel 1900 a bordo di Plume Patte. Nella prima gara della categoria da 0 a mezza tonnellata giunse quinto mentre nella seconda gara della stessa categoria e nella gara di categoria aperta non completò la corsa.

Collegamenti esterni